критичний стан системи
 критичний стан речовини